Кабаселе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кабаселе, Кристиан (род. 1991) — бельгийский футболист, центральный защитник
 Кабаселе, Натан (род. 1994) — бельгийский футболист, нападающий.